

Patronyme 
Barni est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :

ordre alphabétique
 Gianluigi Barni (1909-1981), médiéviste italien ;
 Giovanni Battista Barni (1676-1754), cardinal italien ;
  (1891-1941), poète, avocat et militaire italien ;
 Jules Barni (1818-1878), philosophe et homme politique français ;
  (né en 1939), peintre et sculpteur italien.

Toponymes 

 Barni, une commune italienne de la province de Côme dans la région Lombardie en Italie ;
 Barni Do, un village de l'ouest du Monténégro, dans la municipalité de Plužine ;
 , page d'homonymie.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien